Сагиз:

 Сагиз — река на северо-западе Казахстана.
 Сагиз — исчезнувший посёлок в Макатском районе Атырауской области Казахстана.
 Сагиз — посёлок в Кзылкогинском районе Атырауской области Казахстана.
 Сагиз — населённый пункт в Актюбинской области Казахстана.